Collatz pode ser:
Lothar Collatz - matemático alemão
Conjectura de Collatz - conjectura no ramo da teoria dos números

Desambiguação